Павел Евгеньевич Шишкин (род. 22 ноября 1959 года, город Никитовка, Сталинская область, Украинская ССР, СССР) — муниципальный деятель, глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области России в 2008—2013 годах.

Биография 
Родился 22 ноября 1959 года в семье шахтера. Отец родом из Губкинского района, мать — из Старооскольского района Белгородской области.

После возвращения родителей в 1961 году на свою малую родину жил в селе Николаевка Казачанского сельсовета Старооскольского района, через несколько лет семья переехала в Старый Оскол. После школы поступил в Белгородский технологический институт строительных материалов, который с отличием закончил в 1982 году, получил квалификацию «инженер-строитель». В том же году по собственному желанию пошел служить в Советскую Армию.

После армии трудовую деятельность начал в Старом Осколе в 1984 году мастером СУ-31 ПСМО «Электрометаллургстрой». С 1989 года работал начальником производственно-технического отдела, главным инженером, начальником СУ-4 ПСМО «Электрометаллургстрой». Принимал участие в строительстве ведущих объектов ОЭМК: стана-700 и стана-350, электросталеплавильного, ремонтно-механического и других цехов комбината. В 1995 году возглавил ТОО «Осколсельстрой». 

В апреле 1996 года Н. П. Шевченко, избранный главой города Старый Оскол и Старооскольского района, пригласил П. Е. Шишкина в свою администрацию на должность заместителя главы администрации города и района по капитальному строительству. Однако в 2003 году он был уволен с этой должности, причиной стало нарушение принципов служебной этики. Шишкин вернулся работать председателем Совета директоров собственной строительной фирмы ООО «Зодиак».

Муниципальная карьера 
В октябре 2007 года, когда Н. П. Шевченко ушел в отставку по состоянию здоровья, П. Е. Шишкин по рекомендации губернатора Белгородской области был назначен первым заместителем главы администрации муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район» и одновременно — исполняющим обязанности главы муниципального района. Со 2 марта 2008 года на муниципальных выборах избран главой Старооскольского городского округа — главой администрации округа.

Во время предвыборной кампании большинство опросов свидетельствовали об следующем распределении предпочтения горожан среди кандидатов на пост мэра Старого Оскола:

 Карл Карлович Лоор - 60%
 Павел Евгеньевич Шишкин - 30-35%
 Анатолий Дмитриевич  Тиняков - 5-10%

За него проголосовало 44,61 % из числа принявших в выборах. 38,07 % бюллетеней были испорчены и признаны избирательной комиссией недействительными. Наблюдатели связывают такой беспрецедентно большой процент недействительных бюллетеней с высоким уровнем протестных настроений среди жителей Старого Оскола, недовольных выдвижением Павла Шишкина, которого горожане считают протеже губернатора Евгения Савченко. По мнению местных экспертов, свою роль сыграло и отстранение через суд от выборов председателя совета директоров ОАО «КМАпроектжилстрой» Карла Лоора, который был явным фаворитом выборов, однако его кандидатура как сильного и независимого политика не устраивала областное руководство

Результаты выборов мэра Старого Оскола 2008г:

 Павел Евгеньевич Шишкин - 44,61%
 против всех/ порча бюллетеней - 38,07%
 Анатолий Дмитриевич Тиняков - 17,32%

При такой высокой порче бюллетеней выборы должны были признать недействительными. Однако, местная власть не стала этого делать, и Шишкина объявили мэром города.
 
После того как Павел Евгеньевич уходит в отпуск с 28 мая 2013 года и соответственно после отпуска переходит на новую работу. Исполнение обязанностей главы администрации округа будет возложено на первого заместителя, главы генерала-лейтенанта, налоговой службы Александра Викторовича Гнедых.

Награды 
 Имеет звание «Почетный строитель России», ряд других правительственных и общественных наград. В 2009 году награждён медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Старооскольского городского округа.

Семья 
 Жена-Наталья. Три дочери (Дарья, Мария, Наталья) и два сына (Антон, Фёдор).

Главы Старого Оскола
Члены «Единой России»